Тимофей Сергеевич Безносов (род. 31 декабря 1991 года) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий КХМ «Енисей».

Карьера 

Воспитанник иркутского хоккея с мячом («Локомотив», позже ДЮСШ «Байкал-Энергия»; Первый тренер — М.Ю.Белоусова). 
Третий призёр всероссийских соревнований на призы клуба «Плетёный мяч» (2006). 
Победитель (2007), третий призёр (2008) первенства России среди юношей. 
В «Байкал-Энергии» с 2007 года, выступал за команду первой лиги «Байкал-Энергия»-2. 

В команде мастеров «Байкал-Энергия» дебютировал 5 октября 2009 года в кубковом матче против кемеровского «Кузбасса». 
С сезона 2010/11 играет в Суперлиге. В 338 играх в Суперлиге забил 131 мяч и сделал 47 результативных передач. 
В 89 играх на Кубок России набрал 32+10=42 очка. 

В 8 розыгрышах Кубка мира (2011, 2013, 2014-2019) - 29 игр, 6 мячей. 
В 2 суперкубках России (2015/16, 2021/22) - 2 игры, 0 мячей, 0 передач. 

1-ый мяч забил в 10 игре 6 фeвраля 2011 года в выeздной игрe с командой СКА-Heфтяник (9:1) на 74 минуте без ассистента. 
50-ый мяч забил в 141 игре 10 дeкабря 2015 года в домашнем матче с Сибсeльмашeм (10:5) на 69 минуте с передачи М.Гавриленко. 
100-ый мяч забил в 251 игре 5 марта 2019 года в выeздной игрe с командой Водник (3:9) на 58 минуте с передачи Антона Шевцова.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России (1) - (2021). 
 Серебряный призёр чемпионата России (1) - (2016). 
 Серебряный призёр чемпионата России (1) - (2017). 
 Бронзовый призёр чемпионата России (1) - (2015). 
 Бронзовый призёр чемпионата России (1) - (2018). 
 Обладатель Кубка России (1) - (2015). 
 Финалист суперкубка России (2) - 2015/16, 2021/22. 
 Обладатель открытого Кубка Красноярского края (1) - 2021. 

 клубные (отечественные, младших возрастов):

 Победитель первенства России среди юношей (1) - 2007. 
 Третий призёр всероссийских соревнований на призы клуба «Плетёный мяч» (1) - 2006. 
 Третий призёр первенства России среди юношей (1) - 2008. 

 в составе сборной России (младших возрастов):

 Чемпион мира среди молодёжи (2011). 

 личные:

В 2016 году был включён в список 22 лучших игроков сезона.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2023/2024 забивал мячи в ворота 16 / 12 команд 

  Чемпионат России                Кубок России
  1.Старт             = 15 мячей  1.Сибсельмаш        = 7
  2-3.Волга           = 14        2.Кузбасс           = 6
  2-3.Родина          = 14        3.СКА-Нефтяник      = 5
  4-5.Сибсельмаш      = 13        4.Уральский трубник = 4
  4-5.Кузбасс         = 13        5.Ак Барс-Динамо    = 3
  6-7.СКА-Нефтяник    = 11        6-8.Саяны           = 2
  6-7.Динамо М        = 11        6-8.Молодёжная
  8.Уральский трубник = 10            сборная России  = 2
  9.Ак Барс-Динамо    =  9        6-8.Енисей          = 2
 10-11.Зоркий         =  7        9-12.Водник         = 1
 10-11.Водник         =  7        9-12.Зоркий         = 1
 12.Байкал-Энергия    =  5        9-12.Динамо М       = 1
 13.Строитель С       =  4        9-12.Сборн.Россия-2 = 1
 14.Енисей            =  3
 15.Мурман            =  2
 16.Кировец У         =  2

На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 85 играх 
по 2 мяча забивал в 19 играх 
по 3 мяча забивал в 3 играх 
по 4 мяча забивал в 2 игре 

Свои 140 мячей забросил в 109 играх, в 252 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 22 играх 
по 2 мяча забивал в 5 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 

Свои 35 мячей забросил в 28 играх, в 62 играх мячей не забивал.

Ссылки 

 Тимофей Безносов на сайте ФХМР
 Тимофей Безносов на сайте Байкал-Энергия
 Тимофей Безносов, человек без комплексов
 Тимофей Безносов: Первый гол посвящаю отцу
 Тимофей Безносов на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Енисей»